Panin je priimek več oseb:
 Peter Ivanovič Panin (1721–1789), ruski general
 Viktor Nikitič Panin (1801–1874), ruski državnik
 Roman Ivanovič Panin (1897–1949), sovjetski general